Операція «Арбалет» — британська військова операція часів Другої світової війни.
 Операція «Арбалет» — британський військовий художній фільм 1965 року.

Див. також 
 Арбалет (значення)